

Trenér:  Vicente del Bosque       23. 12. 1950

Trenér:  Ottmar Hitzfeld   12. 1. 1949

Trenér:  Reinaldo Rueda  3. 2. 1957

Trenér:  Marcelo Bielsa  21. 7. 1955

Poznámky 

Mistrovství světa ve fotbale 2010